Een bijvoeglijk naamwoord in het Nederlands, met als hoofdbetekenis "grappig" (zie Humor);
 Leuk (district), district in het kanton Wallis, Zwitserland;
 Leuk (gemeente), gemeente in bovenstaand district.
 Leuk (lied), een lied van Antoon en Big2 uit 2020

Zie ook
 Leuken (doorverwijspagina)